De Cock en moord in reclame  is het negenenvijftigste deel van de De Cock-serie.

Verhaal

Op een avond om kwart voor elf is rechercheur Dick Vledder van het bureau Warmoesstraat nog druk bezig een verslag met de omvang van een boekwerk in de politiecomputer vast te leggen. Zijn collega De Cock kijkt er met genoegen naar. Hij ziet er wel brood in om zelf de verslagen in boekvorm te gaan uitgeven. Auteur Albert Cornelis Baantjer heeft er zijn levenswerk van gemaakt. Dick Vledder heeft niet veel op met die dwaze boekjes, maar De Cock is wel een liefhebber. De praktijk is toch altijd dwazer dan de fictie. Vledder beschuldigt de auteur van plagiaat en wil wel eens geld zien. De Cock stelt geruststellend dat ze beiden in zijn testament staan. Want ze zullen hem overleven. Hun woordenwisseling wordt afgebroken door de weduwe Mathilde Van Nibbixwoud. Haar man Edward van het reclamebureau “Het Intellect” op de Herengracht is aan zijn vijfde hartaanval overleden. De Cock kent hem goed uit de tijd dat het bedrijf nog “Succes” heette. Mathilde bevestigt de naamsverandering en herinnert De Cock aan zijn succesvol optreden destijds in een fraudezaak. Haar man werd door een internationale oplichter gechanteerd en de crimineel werd in een overbekende “De Cock-val” ontmaskerd. De weduwe maakt zich inmiddels zorgen om de continuïteit van het bedrijf. Josee van de Weetering is de trouwe directiesecretaresse maar ze is tien dagen voor het overlijden van Edward getrouwd met een vermogend heer Charles Vandenberg. Charles is echt de droom voor iedere vrouw. De Cock stelt voor Josee toch tijdelijk als interim-bestuurder aan te trekken als ze dat tenminste wil. De rest van het personeel lijkt te veel vaktechnisch bezig om de algemene leiding op zich te kunnen nemen. En in de tussentijd kan Mathilde naar een definitieve oplossing zoeken. Op het moment dat beide rechercheurs naar huis willen gaan meldt de wachtcommandant een slachtoffer in de Grote Bickerstraat.

Op de plaats delict vinden ze een dode man met 3 kogels rond zijn hart. De twee dienstdoende politieagenten hebben een vrouw aangetroffen, die wordt verhoord. Volgens lijkschouwer Den Koninghe is de man al circa 24 uur dood. De vrouw die het lijk heeft ontdekt is Marie van den Heuvel. Hendrik Zuiderman trof ze vermoord aan. Ze heeft jarenlang met hem samengewoond en samen hebben ze één zoon Albert, die in Leiden rechten studeert. Marie heeft nog steeds de huissleutel van het pand. Bovendien werken ze al jarenlang samen op het reclamebureau Het Intellect aan de Herengracht. Ze zijn destijds na 15 jaar als vrienden uit elkaar gegaan, maar Marie kon geen intimiteiten van Hendrik meer verdragen.

De volgende morgen heeft Dick Vledder al uitgezocht dat Hendrik en Marie beiden veroordeeld zijn wegens kinderpornografie. Bij de rechercheurs meldt zich een collega van Hendrik, ene Christiaan Adriaansen. Hij beschuldigt zijn collega Peter van Waardenburg van de moord. Vervolgens komt ook Josee langs en zij betovert met haar verschijning de grijze rechercheur. Zij komt na enig nadenken met ene Alex van de Boogaard als mogelijke dader. Na haar vertrek citeert De Cock evangelist Matteüs 5,28: “Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. “ Vervolgens meldt ook Alex zich bij de Cock. Hij houdt Albert verantwoordelijk voor de moord op zijn vader, die kinderporno van hem vervaardigde en verhandelde. Dick Vledder komt terug van de sectie met drie kogels van kaliber 7.50 mm. De Cock denkt aan 7.62 en meent zo een Nagant-wapen te herkennen. Maar daar is wel een speciale munitie voor nodig. De twee rechercheurs steken hun licht maar eens op bij Smalle Lowietje. Laatstgenoemde noemt spontaan een reclamebureau aan de Herengracht, als De Cock naar porno informeert. “Succes”. Een grote pornotent, ook meiden van De Wallen stonden er model. De Cock loopt nu meteen door naar Blonde Klaartje. Hij kent haar van een naaktkalender en dat klopt. Ze stond een jaar of drie geleden desgevraagd model bij een bureau aan de Herengracht, bevolkt door vieze mannetjes. En als vakvrouw is ze wel wat gewend. Ene Zuiderman had haar gevraagd. Er liep trouwens daar ene bloedmooie Josee rond, die Klaartje veel geschikter vond. Maar ja, Josee was van de baas en kon dus niet bloot op de foto.

Bij terugkomst aan de Warmoesstraat ligt er opnieuw een dode man te wachten in de Van Heemskerckstraat. De twee rechercheurs vinden daar Christiaan Adriaansen met drie identieke kogels rond zijn hart. Volgens de lijkschouwer is hij slechts een paar uur dood. Hij is gevonden door zijn moeder. Dick Vledder ontdekt kleine krasjes op de houten vloer. Terug op het politiebureau meldt een opgewonden Mathilde dat er binnen haar bedrijf is geprobeerd om het bureau van de overleden Hendrik Zuiderman open te breken. Ze wil dat nu zelf gaan doen samen met Josee. Ze vermoedt inderdaad dat er porno in het afgesloten bureau ligt, die Hendrik vervaardigde in samenwerking met Christiaan Adriaansen. Vledder vindt het steeds vreemder dat hij het opgevraagde oude dossier inzake de veroordeling van Hendrik nog niet heeft ontvangen. En o ja, Mathilde haar voetenwerk correspondeert volgens Vledder met de door hem gevonden afdrukken op de plaats delict. Om twee uur in de nacht komt Marie van den Heuvel melden dat Hendrik en Christiaan samen kinderporno vervaardigden. Mathilde had destijds een verhouding met Christiaan en daarom werd hij destijds buiten de strafzaak gehouden. Maar haar zoon Albert kent de volledige waarheid en ze kan hem nu al een tijdlang niet bereiken.

De volgende ochtend moet De Cock zich bij chef Buitendam melden. Laatstgenoemde heeft een klacht ontvangen van weduwe Van Nibbixwoud en spreekt daarom zijn ondergeschikte maar weer eens vermanend toe. Terug bij Dick Vledder vindt zijn collega haar klacht maar verdacht. Het rechercheursduo komt wellicht te dicht bij de vuile was van haar bedrijf. Een bange Alex van de Boogaard komt bij de rechercheurs vragen om bescherming. Hij was ook van de kinderpornoafdeling. En als Albert van de Heuvel verantwoordelijk is voor de twee reeds gepleegde moorden is hij nummer drie. Als Alex vertrokken is legt De Cock zijn strategie uit. De pornozaak maken ze panklaar voor de zedenpolitie maar ze doen er nog niets mee. Ze zoeken een moordenaar. De moeder van Albert komt ook nog eens langs. Ze onthult dat Peter van Waardenburg niet in de kinderporno zat maar in de modellenporno. Dick Vledder wil na haar vertrek huiszoeking bij haar gaan doen. Hij vraagt deze episode zelf aan De Cock het apparaat van Handige Henkie nog maar eens te gebruiken. De grijze rechercheur stemt toe, want hij is zelf ook wel benieuwd of hij een ‘Nagant’ bij haar zal aantreffen. Tijdens hun discussie moet hij tot zijn vreugde Josee van de Weetering alweer begroeten. Bij het openbreken van het bureau van Hendrik Zuiderman troffen Josee en Mathilde een recent dagboek en grote hoeveelheden (kinder)porno aan. De vader van ene Freddy van Alshoven had maanden eerder al een schadeclaim ingediend tegen het bureau. Helaas moet Dick Vledder na haar vertrek melden dat ook haar voetenwerk overeenkomt met de krassen op de lak in de woning van Christiaan Adriaansen.

Op verzoek van De Cock meldt ook Peter van Waardenburg van het pornobureau zich bij de grijze rechercheur. Hij is lid van een schietvereniging en heeft een 9mm Webley-Scott. Een Nagant vindt hij een fantastisch wapen dat slechts weggelegd is voor zeer vermogende liefhebbers. Hij geeft toe lid te zijn van een sekte: “De Steenen Tafelen”, die de mensheid weer wil attenderen op de Tien geboden. Hoewel hij veel met modellen werkte, heeft hij nooit Josee mogen vastleggen. Hendrik Zuiderman wel. Als Dick Vledder terug is van de sectie, gaan de twee rechercheurs inbreken bij Marie van den Heuvel. Omdat zoon Albert plotseling binnenkomt bij zijn moeder, moeten de twee rechercheurs zich onder een bed verstoppen. Maar de Nagant hebben ze niet gevonden. De Cock besluit met spoed naar het woonhuis van Alex ter rijden, de Kloosterstraat te Duivendrecht. De voordeur staat al half open en Alex van de Boogaard heeft drie kogels rond zijn hart. Politiefotograaf van het hoofdbureau Bram van Wielingen denkt dat bij lijk nummer 4 de zaak De Cock uit handen zal worden genomen, en de grijze rechercheur geeft hem gelijk. Dokter Den Koninghe schat dat het slachtoffer pas een uur dood is. Dick Vledder ziet opnieuw krasjes op de vloer in een voor hem bekend patroon.

Het rapport over de kinderporno rechtszaak van weleer blijft zoek maar Dick Vledder heeft wel een rapport van de Technische Recherche over de voetsporen. Waarschijnlijk damesschoenen of een man met kleine voeten. Moeder Marie komt melden dat Albert terecht is. Hij heeft bij haar geslapen en heeft inderdaad kleine voeten. Als Vledder naar de derde sectie gaat, zal De Cock zijn laatste pijl verschieten. Hij zal pogen Peter van Waardenburg een van de tien geboden te laten overtreden. “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.” In de tempel van het genootschap op de Brink in Betondorp Amsterdam zet De Cock zijn val op. Fred Prins, Appie Keizer en de twee rechercheurs lopen met kogelvrije vesten rond, want de Nagant is een scherp wapen. Peter van Waardenburg wordt vertegenwoordigd door een nagebouwde pop. Fred Prins meldt de binnenkomst van een vrouw. Voor het eerste in zijn loopbaan haalt Dick Vledder een vrouw onderuit met een flying-tackle. Het is Josee van de Weetering.

Bij hem thuis legt de Cock de gebeurtenissen uit voor zijn drie collega rechercheurs en Adelheid van Buuren. Laatstgenoemde is in opleiding bij de recherche en heeft van Dick Vledder een Ajax-fan gemaakt. Dick Vledder is opgehouden door commissaris Buitendam. Laatstgenoemde was buitengewoon ingenomen met zijn prachtige arrestatie en de politiechef werd persoonlijk platgebeld door de pers vanwege een arrestante uit de society-kringen. De Cock spreekt van een teveel aan motieven en een teveel aan verdachten. De oplettendheid van Dick heeft De Cock deze keer via krassen op de vloer naar een oplossing gebracht. Albert viel voor De Cock af, zodat Mathilde en Josee overbleven. Maar Mathilde zou nooit haar personeel uit willen moorden. Josee kreeg een motief na haar huwelijk. Toen ging Hendrik Zuiderman de omhooggetrouwde vrouw chanteren met haar pornoverleden. Hij noemde Christiaan, Alex en Peter als zijn partners, waarschijnlijk zonder dat deze drie heren van iets wisten. Na drie moorden schreef Peter een brief aan Josee om alsnog tot zaken te komen. Ze kwam met haar dure Nagant om af te rekenen. Haar charmante Charles had al voor hun huwelijk haar geleerd ermee te schieten. De Cock hoopt deze keer op een lichte straf voor de mooie dame Josee. Als iedereen weg is vraagt mevrouw De Cock hoe Peter van Waardenburg het verbod van de valse getuigenis omzeilde. De Cock legt uit dat hij aan Peter heeft gevraagd of de tien geboden gelijkwaardig waren. Maar Peter vond: “Gij zult niet doden” zwaarder wegen. De Cock twijfelt desgevraagd alsnog. Hij vond zijn valstrik deze keer niet netjes, maar hij zag geen andere oplossing.

Baantjer (roman)
Roman uit 2003